Панаїт — румунське та українське прізвище.

Відомі носії:
 Панаїт Александра — румунська порноакторка, відома під сценічним ім'ям Анжеліка Блек.
 Панаїт Володимир Венедиктович — український радянський діяч, начальник комбінату «Ворошиловградхімбуд». Депутат Верховної Ради УРСР 11-го скликання.
 Панаїт Йон — румунський борець греко-римського стилю, дворазовий срібний призер чемпіонатів Європи, учасник двох Олімпійських ігор.
 Панаїт Міхаела — румунська борчиня вільного стилю, бронзова призерка чемпіонату Європи.

Румунські прізвища
Українські прізвища